Рамблвуд има више значења:
 Рамблвуд (Њу Џерзи)
 Рамблвуд (Пенсилванија)